

Voorhies peut désigner :

Patronyme 

 ,  de la Louisiane.
 Lark Voorhies, une actrice américaine.
 , un avocat américain.

Prénom 
 
 , éleveur de langoustes américain.

Toponyme 

 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Piatt dans l'Illinois aux États-Unis.
 Voorhies, une communauté non constituée en municipalité du comté de Black Hawk, en Iowa, aux États-Unis.

Autres 
 , une maison située à Voorhies (Illinois).
 , une maison située à Saint-Martinville en Louisiane.
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de monument
Patronyme néerlandais